Das Winmau World Masters 2022 war die insgesamt 47. Ausgabe des traditionsreichen Darts-Majorturnieres. Zum ersten Mal seit der Liquidation der British Darts Organisation (BDO) im Jahre 2020 wurde das Turnier dabei vollständig von der World Darts Federation (WDF) als sogenanntes „Platin“-Turnier, also als Teil der höchsten Turnierklasse, ausgetragen. Es fand vom 8. bis zum 11. Dezember 2022 im De Bonte Wever im Niederländischen Assen statt.

Die bisherigen Titelträger aus dem Jahr 2019 waren John O’Shea bei den Herren, Lisa Ashton bei den Frauen, Keane Barry bei den Jungen und Katie Sheldon bei den Mädchen. Barry und O’Shea waren als aktuelle PDC Tour Card-Holder jedoch nicht für das Turnier zugelassen und konnten ihren Titel dementsprechend nicht verteidigen. Ashton und Sheldon standen ebenfalls nicht auf der finalen Teilnehmerliste, sodass keiner der Titelverteidiger am Turnier teilnahm.

Insgesamt wurden bei dem Turnier 50.000 € ausgelobt. Das finale Teilnehmerfeld wurde am 6. Dezember 2022 bekanntgegeben. Es bestand ursprünglich aus insgesamt 635 gemeldeten Spielern (310 Herren, 199 Damen, 92 Jungen, 34 Mädchen). Letztendlich nahmen 496 Spieler am Turnier teil.

Bei den Herren wurde der Niederländer Wesley Plaisier zum neuen Sieger gekürt. Er gewann das Finale gegen den Nordiren Barry Copeland mit 7:2 in legs. Ein glatter 6:0-Erfolg im Finale gelang der Engländerin Beau Greaves über die Spanierin Almudena Fajardo, welche damit zur neuen Siegerin bei den Damen wurde. Die Jugendtitel sicherten sich Luke Littler bei den Jungen und Paige Pauling bei den Mädchen.

Herren

Format 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase. Die Anzahl der Spieler in den einzelnen Gruppen orientierte sich an der letztlichen Teilnehmerzahl. Dabei betrug die Anzahl der Spieler pro Gruppe entweder vier bis fünf oder fünf bis sechs. Eingeteilt wurden diese Spieler je nach Anmeldungen dann in acht, 16, 32, 64 oder mehr Gruppen. Die Spiele wurden im Modus Best of 7 Legs ausgetragen. Die Top 2 jeder Gruppe qualifizierte sich dabei für die Hauptrunde. Es wurde letztlich in 64 Gruppen gespielt, welche aus vier oder fünf Spielern bestanden.

Das restliche Turnier wurde im K.-o.-System durchgeführt. Bis zu den Viertelfinale galt dabei der Modus Best of 9 Legs. Im Halbfinale wurde nach dem Modus Best of 11 Legs gespielt, während das Finale im Modus Best of 13 Legs ausgetragen wurde.

Teilnehmer 
Die letztlichen Qualifikationskriterien wurden letztlich am 16. September 2022 von der WDF verkündet. Dafür wurden die Kriterien von 2021 übernommen und durch die Kriterien für 2022 ergänzt.

Maximal die Top 64 der WDF World Ranking Table vom 30. November 2022 hätte dabei gesetzt sein können. Letztlich waren auch 64 Spieler gesetzt.

Setzliste

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Benjamin Freudenreich (Gruppenphase, 3. Platz)
  Benny Sensenschmidt (Gruppenphase, 4. Platz)
  Bruno Stöckli (Letzte 128)
  Christian Helmecke (Letzte 64)
  Christopher Toonders (Letzte 64)
  Daniel Zygla (Letzte 32)
  Dominik Grüllich (Letzte 128)
  Erik Tautfest (Gruppenphase, 5. Platz)
  Fabian Freitag (Gruppenphase,  4. Platz)
  Jannes Bremermann (Gruppenphase, 4. Platz)
  Jannis Kirstein (Gruppenphase, 4. Platz)
  Jens Ziegler (Gruppenphase, 4. Platz)
  Liam Maendl-Lawrence (Letzte 64)
  Marc Burmeister (Gruppenphase, 4. Platz)
  Marcus Maier (Gruppenphase, 3. Platz)
  Nico Schunke (Gruppenphase, 4. Platz)
  Ole Holtkamp (Letzte 64)
  Oliver Müller (Letzte 128)
  Patrick Ehlert (Gruppenphase, 5. Platz)
  Rene Windeler (Letzte 128)
  Simon Miebach (Gruppenphase, 5. Platz)
  Tony Hübner (Gruppenphase, 3. Platz)

Liechtensteiner Spieler
  Engin Kulali (Gruppenphase, 5. Platz)

Luxemburgische Spieler
  Eric Pastoret (Letzte 128)

Österreichische Spieler
  Christian Gödl (Achtelfinale)
  Dietmar Burger (Gruppenphase, 4. Platz)
  Patrik Gosnak (Letzte 128)
  Roxy-James Rodriguez (Letzte 128)

Schweizer Spieler
  Alexander Marty (Gruppenphase, 3. Platz)
  Fabian Schön (Gruppenphase, 5. Platz)
  Mike Nydegger (Gruppenphase, 4. Platz)
  Sven Gut (Gruppenphase, 5. Platz)
  Thomas Junghans (Gruppenphase, 5. Platz)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 64.

Damen 

Das Turnier begann mit einer Gruppenphase. Die Anzahl der Spielerinnen in den einzelnen Gruppen sollte sich dabei ursprünglich an der letztlichen Teilnehmerzahl orientieren. Demnach betrug die Anzahl der Spielerinnen pro Gruppe entweder vier bis fünf oder fünf bis sechs. Ursprünglich war geplant diese Spielerinnen je nach Anmeldungen dann in acht, 16, 32, 64 oder mehr Gruppen einzuteilen. Letztendlich wurden die Spielerinnen in 47 Gruppen mit je vier Spielerinnen eingeteilt.

Die Spiele wurden im Modus Best of 7 Legs ausgetragen. Die Top 2 jeder Gruppe qualifizierte sich dabei für die Hauptrunde.

Das restliche Turnier wurde im K.-o.-System durchgeführt. Bis zu den Halbfinale galt dabei der Modus Best of 9 Legs. Das Finale wurde im Modus Best of 11 Legs ausgetragen.

Teilnehmerinnen 
Die letztlichen Qualifikationskriterien wurden letztlich am 16. September 2022 von der WDF verkündet. Dafür wurden die Kriterien von 2021 übernommen und durch die Kriterien für 2022 ergänzt.

Maximal die Top 64 der WDF World Ranking Table vom 30. November 2022 hätte dabei gesetzt sein können. Bei weniger Gruppen hätte die Gruppenanzahl entschieden, wie viele gesetzte Spielerinnen es gibt. Letztendlich waren 32 Spielerinnen gesetzt.

Setzliste

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Britta Gabriel (Gruppenphase, 3. Platz)
  Corinna Sehnert (Gruppenphase, 3. Platz)
  Irina Armstrong (Letzte 32)
  Julia Siek (Gruppenphase, 4. Platz)
  Lena Zollikofer (Letzte 128)
  Lisa Zollikofer (Letzte 64)
  Marlene Klupsch (Gruppenphase, 4. Platz)
  Melanie Kunze (Letzte 128)
  Stefanie Rennoch (Viertelfinale)
  Wibke Riemann (Gruppenphase, 3. Platz)

Liechtensteiner Spielerinnen
  Saskia Roth (Gruppenphase, 3. Platz)

Österreichische Spielerinnen
  Christiane Muzik (Letzte 64)
  Stefanie Engelhart (Gruppenphase, 4. Platz)

Schweizer Spielerinnen
  Nathalie Kallen (Gruppenphase, 4. Platz)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 64.

Jungen

Format 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase. Die Anzahl der Spieler in den einzelnen Gruppen orientierte sich an der letztlichen Teilnehmerzahl. Dabei betrug die Anzahl der Spieler pro Gruppe entweder vier bis fünf oder fünf bis sechs. Ursprünglich hätten diese Spieler je nach Anmeldungen dann in acht, 16, 32, 64 oder mehr Gruppen eingeteilt werden sollen. Letztendlich wurde in 21 Gruppen mit vier oder fünf Spielern gespielt. Die Spiele wurden im Modus Best of 7 Legs ausgetragen. Die Top 2 jeder Gruppe qualifizierte sich dabei für die Hauptrunde.

Das restliche Turnier wurde im K.-o.-System durchgeführt. Bis zu den Viertelfinale galt weiter dabei der Modus Best of 7 Legs. Die Halbfinale fanden im Modus Best of 9 Legs statt und das Finale wurde im Modus Best of 11 Legs ausgetragen.

Teilnehmer 
Die letzlichen Qualifikationskriterien wurden letztlich am 16. September 2022 von der WDF verkündet. Dafür wurden die Kriterien von 2021 übernommen und durch die Kriterien für 2022 ergänzt.

Maximal die Top 64 der WDF World Ranking Table vom 30. November 2022 hätte dabei gesetzt sein können. Letztlich waren 16 Spieler gesetzt.

Setzliste

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Alexander Steinmetz (letzte 32)
  Caspar Gruß (Viertelfinale)
  Enrico Frank (Gruppenphase, 3. Platz)
  Lucas Nitsche (Letzte 32)
  Luis Breuer (Letzte 64)
  Luis Liptow (Gruppenphase, 3. Platz)
  Mats Theobald (Letzte 32)
  Maximilian Meyer (Gruppenphase, 3. Platz)
  Quantin Glass (Gruppenphase, 3. Platz)
  Yorik Hofkens (Achtelfinale)

Österreichische Spieler
  Georg Harucksteiner (Letzte 32)
  Johannes Maieregger (Gruppenphase, 3. Platz)
  Leon Eder (Gruppenphase, 3. Platz)
  Marcel Schluepfinger (Gruppenphase, 4. Platz)
  Marcel Schöls (Gruppenphase, 4. Platz)
  Samuel Schreiber (Gruppenphase, 4. Platz)
  Wolfgang Andrich (Gruppenphase, 3. Platz)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale

Mädchen

Format 
Das Turnier begann mit einer Gruppenphase. Die Anzahl der Spielerinnen in den einzelnen Gruppen orientierte sich an der letztlichen Teilnehmerzahl. Dabei betrug die Anzahl der Spielerinnen pro Gruppe entweder vier bis fünf oder fünf bis sechs. Eingeteilt wurden diese Spielerinnen je nach Anmeldungen dann in acht, 16, 32, 64 oder mehr Gruppen. Die Spiele wurden im Modus Best of 7 Legs ausgetragen. Die Top 2 jeder Gruppe qualifizierte sich dabei für die Hauptrunde. Es wurde letztlich in 8 Gruppen gespielt, welche aus vier oder fünf Spielerinnen bestanden.

Das restliche Turnier wurde im K.-o.-System durchgeführt. Bis zu den Halbfinale galt dabei weiterhin der Modus Best of 7 Legs. Das Finale wurde im Modus Best of 9 Legs ausgetragen.

Teilnehmerinnen 
Die letztlichen Qualifikationskriterien wurden letztlich am 16. September 2022 von der WDF verkündet. Dafür wurden die Kriterien von 2021 übernommen und durch die Kriterien für 2022 ergänzt.

Maximal die Top 64 der WDF World Ranking Table vom 30. November 2022 hätte dabei gesetzt sein können. Bei weniger Gruppen hätte die Gruppenanzahl entschieden, wie viele gesetzte Spielerinnen es gibt. Letztendlich waren acht Spielerinnen gesetzt.

Setzliste

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Jacqueline Rantsch (Gruppenphase, 4. Platz)

Österreichische Spieler
  Elisabeth Schlosser (Gruppenphase, 3. Platz)
  Jessica Wendl (Achtelfinale)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale

Übertragung 
Die Spiele der Hauptbühne wurden per Livestream auf den YouTube-Kanälen der WDF, des NDB, von Winmau und von Tungsten Tales übertragen. Außerdem war es möglich, alle Spiele über den Liveticker von DartConnect zu verfolgen.

Weblinks 
 Turnier auf dartswdf.com
 Tournier bei DartConnect

Einzelnachweise 

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Assen